En Allemagne,
 Heideland est une commune de Brandebourg.
 Heideland est une commune de Thuringe.